Patryk Wilk (født 1995) i Łódź, er en polsk tværfaglig kunstner og forfatter bosat i Reykjavik, Island..

Wilk blev uddannet ved Listaháskóli Íslands. Han fik sin Bachelor i Painting Art Academy of Szczecin. Senere tog han til Islands kunstuniversitet i Reykjavik og dimitterede med en Master i Fine Arts-grad. Han har modtaget et stipendium på seks måneder for at gå på Royal Institute of Art i Stockholm. Han er også uddannet fra Muthesius Kunsthochschule i Kiel.

Arbejde
 "The Polish Culture of Leisure"

Kunstner i residens
2020: Hjalteyri Residency, Verksmiðjan á Hjalteyri, Hjalteyri, Island
2019: Skala Dziwności Workshop, Wladyslaw Hasior Gallery, Zakopane, Polen

Udstillinger
 2022: Would you give it up to get rid of the Anxiety? Would you give it up to get rid of the Fear?, Liw Castle Armory - Museum, Polen
 2022: Would I Copy you?, RÝMD, Reykjavik, Island
 2022: Unraveling Realities, The Living Art Museum, Reykjavik, Island
 2021: Mind-Mapping, Listahaskóli Islands, Reykjavik, Island
 2021: Volatile Exhibition, Filmhuset, Stockholm, Sverige
 2021: Mellanrummet, The Royal Institute of Art, Stockholm, Sverige
 2020: Hæ, can you hear me?, Listahaskóli Islands, Reykjavik, Island
 2020: I Won't Let Them Fool Me, Verksmiðjan á Hjalteyri, Hjalteyri, Island
 Obrońców Stalingradu 17, Polen
 2019: Survival – XIX, Former Railway Hospital, Wrocław, Polen
 2019: The Roads, Kaltbrundlberg, Wien, Østrig
 2019: Anywhere, but Here #2, La Châtaigneraie, Liège, Belgium
 2019: Nights of Museums, Wladyslaw Hasior Gallery, Zakopane, POLEN
 2019: Glitter in Ashes, Freedom Gallery, Szczecin, POLEN
 2018: Survival XVIII, Wallenberg-Pachaly Palace, Wroclaw, POLEN
 2018: Anywhere, but Here, National Museum, Szczecin, POLEN
 2018: WILLPOWER, HOT DOCK Gallery, Bratislava, SLOVAKIET
 2018: Beyond The Canvas, Hof Brache, Wahlsdorf, TYSKLAND
 2018: EINBLICK – AUSBLICK, Muthesius Kunsthochschule, Kiel, TYSKLAND
 2017: How is it? How it is?, Labirynt Gallery, Lublin, POLEN
 2017: Cries, Screams, Paintings, Obrońców Stalingradu 17, Szczecin, POLEN
 2016: Salon of the Rejected, National Art Gallery, Sopot, POLEN

Referencer 

Født i 1995